Neustart steht für

 den wiederholten Beginn eines Vorgangs oder einer Erzählung
 z. B. das erneute Hochfahren eines Computersystems, siehe Neustart (Computer)
 Neustart (Verein), ein in Österreich und Baden-Württemberg aktiver Verein

Siehe auch:
 Reboot
 Relaunch